Louis Jouard de La Nauze, jésuite français, historien de l'Antiquité
 Nauze, ruisseau du département de la Dordogne, affluent de la Dordogne
 Nauze, ruisseau du département de l'Aveyron, affluent du Viaur

Homonymie d'hydronyme